Hiram Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hiram Township (Minnesota)
 Hiram Township (Ohio)